Le terme Littleton désigne notamment :

Patronyme 

 Carol Littleton (née en 1942), monteuse américaine ;
 Covington Scott Littleton (1933-2010), écrivain américain ;
 John Littleton (1930-1998), chanteur et compositeur américain ;
 .

Lieux

États-Unis 
 Littleton, ville du Colorado ;
 Littleton, un village du comté de Schuyler dans l'Illinois ;
 Littleton, ville du Maine ;
 Littleton, ville du New Hampshire ;
 Littleton, ville du Massachusetts ;
 Littleton, ville de Caroline du Nord ;
 .

Royaume-Uni 
 Littleton, village anglais situé dans le Cheshire.

Homonymie
Patronyme anglais